Borisov (Борисов) nebo Borisova (Борисова) je společné rusko-bulharské příjmení těchto osob:

Borisov 
 Alexander Alexejevič Borisov (1866–1934), ruský malíř
 Alexander Fjodorovič Borisov (1905–1982), sovětský herec
 Aleksandr Igorevič Borisov (* 1987), ruský fotbalista
 Bojko Borisov (* 1959), bulharský politik, předseda vlády
 Gennadij Borisov (* 1962), amatérský astronom z Krymu
 Georgi Borisov (* 1975), bulharský fotbalista
 Ivan Borisov (archbishop) (1800–1857), arcibiskup chersonský a tauridský
 Ivan Dmitrievič Borisov (1913–1939), sovětský pilot, hrdina Sovětského svazu
 Ivan Grigorievič Borisov (1921–1954), sovětský pilot, hrdina Sovětského svazu
 Leonid Borisov (1897–?), sovětský spisovatel
 Michail Alexejevič Borisov (1917–1942), sovětský válečný pilot, hrdina Sovětského svazu
 Michail Fjodovič Borisov (1924–?), sovětský důstojník, hrdina Sovětského svazu
 Michail Semjonovič Borisov (1904–1944), sovětský důstojník, hrdina Sovětského svazu
 Nikolaj Borisov (1923–?), sovětský voják, hrdina Sovětského svazu
 Oleg Borisov (1929–1994), sovětský herec, národní umělec SSSR
 Remus Edward Borisov (1983–?), rumunsko-americký moderátor a bavič
 Sergej Borisov (1867–1931), ruský fotograf
 Valerij Borisov (* 1966), kazachstánský sportovec chodec
 Vasilij Alexandrovič Borisov (1913–1993), sovětský pilot, hrdina Sovětského svazu
 Vasilij Petrovič Borisov (1929–2001), sovětský pilot, hrdina Sovětského svazu
 Viktor Borisov-Musatov (1870–1905), ruský malíř
 Vladimir Alexandrovič Borisov (1903–1993), sovětský důstojník, hrdina Sovětského svazu
 Vladimir Ivanovič Borisov (1918–1974), sovětský pilot, hrdina Sovětského svazu
 Vjačeslav Borisov (* 1955), ruský generál
 Jegor Borisov (* 1954), ruský politik
 Jevgenij Borisov (* 1980), ruský voják, hrdina Ruska
 Bratři Borisovi, ruské politické hnutí – děkabristé

Borisova 
 Ljudmila Borisova (* 1966), ruská sportovkyně – běžkyně
 Verka Borisova (* 1955), bulharská sportovkyně – volejbalistka
 Taťána Borisova (* 1975), kyrgyzská sportovkyně – běžkyně
 Julija Borisova (* 1925), ruská herečka

Místa 
 Barysaŭ (rusky Borisov), město v Bělorusku
 Borišov, slovenská hora
 Borisova gradina, park v Sofii

Sport 
 FC BATE Borisov, běloruský fotbalový tým z Borisova

Jiný význam 
 2I/Borisov, první objevená mezihvězdná kometa

Ruská příjmení
Bulharská příjmení